

Geografia 
 Cañete (Chile) — comuna da Região de Biobío
 Cañete (Cuenca) — município da província de Cuenca, Castela-Mancha
 Cañete la Real —  município da província de Málaga, Andaluzia
 Cañete de las Torres — município da província de Córdoba, Andaluzia
 Cañete (província) — província do Peru
 San Vicente de Cañete (distrito) — distrito da província de Cañete
 San Vicente de Cañete — capital da província de Cañete

Pessoas
 Marcelo Cañete — futebolista argentino

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes